Zito (futebolista)
 Zito (político)
 Zito Barbosa
 Zito Luvumbo
 Zito Righi
 Zito Rolim
 Zito Vieira

Desambiguação